HST kan syfta på:

 HST – förkortning för tidigare Helsingfors stads trafikverk, numera Huvudstadsregionens Stadstrafik
 HST – en tidszon, se Hawaii-Aleutian Standard Time
 HST – tåg som trafikerar höghastighetsjärnväg, se High Speed Train